Демьянцы — топоним

Украина 
 Демьянцы — село,  Переяслав-Хмельницкий район,  Киевская область
 Демьянцы — село,  Решетиловский район,  Полтавская область